Лигдамид () — греческое имя. Может означать:

 Лигдамид (Тугдамме) — киммерийский царь середины VII века до н. э.
 Лигдамид Сиракузский — олимпионик 648 до н. э.
 Лигдамид Наксосский — тиран Наксоса во второй половине VI века до н. э.
 Лигдамид I — сатрап Карии в VI веке до н. э., отец Артемисии I.
 Лигдамид II — сатрап Карии в середине V века до н. э., сын (или брат) Писинделида и внук Артемисии I.